Třaskavka je výbušný výrobek určený k vyvolání akustického efektu — třesku. Podle účelu použití se jedná o:

 Třaskavka (bouchací kulička) – zábavná pyrotechnika
 Železniční třaskavka – prvek zabezpečení železničního provozu